Evans Peak kan syfta på följande:

 Evans Peak, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Evans Peak, British Columbia, ett berg i Kanada